Walcha steht für:

 Walcha (New South Wales), eine Stadt in Australien
 Walcha Council, eine Local Government Area in Australien (um die Stadt Walcha)

Walcha ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Christian Walcha (1903–1980), deutscher Maler
 Helmut Walcha (1907–1991), deutscher Musiker
 Otto Walcha (1901–1968), deutscher Maler, Schriftsteller und Archivar

Siehe auch:
 Walcher